La Serie B 1946-1947 è stata la 15ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a 3 gironi, disputata tra il 22 settembre 1946 e il 31 agosto 1947.

Stagione 
Se nel 1946 la Serie A ritrovò la sua tradizionale formula a girone unico, non fu così per la Serie B che, comprendendo società dalla minore capacità economica, risentiva ancora delle difficoltà di spostamento dovute alle devastazioni lasciate dalla guerra lungo la penisola. Per la divisione cadetta, dunque, si optò per un allargamento dei quadri, salendo dalle 26 aventi diritto, 14 al Nord e 12 al Centrosud, ad addirittura 60 partecipanti suddivise in tre gironi, due del Nord e uno del Sud, garantendo una sola promozione in massima serie per ciascun raggruppamento. Le società furono reperite in primo luogo dal precedente campionato di Serie B-C Alta Italia, a cui si aggiunsero il redivivo , l’offeso Spezia e il riassestato  più la Mestrina vincitrice della Serie C delle squadre nordiche minori, quindi dal quintetto delle reduci del campionato meridionale misto e, infine, promuovendo d'ufficio una nutrita schiera di sodalizi della Lega Sud di Serie C, tenendo anche presente i risultati del 1943. Si ratificava così una formula che, più che concretizzare un puro torneo di Serie B, pietrificava quella definizione di Campionato Misto B e C dato al primo torneo cadetto postbellico nel Nord del paese. L'idea federale originaria di tre gironi equivalenti fu parzialmente modificata dalla neonata Lega Nazionale, che privilegiò criteri di stretta vicinanza geografica: fu così che fu concepito un raggruppamento nordoccidentale di addirittura 22 club, stabilendo un record che non verrà battuto in tutti i campionati italiani di calcio prima del 2003.

A vincere furono l'instancabile , la  e la , alla sua prima promozione in A. Le regole per le retrocessioni furono alquanto complesse, volendo dare una formula più razionale al successivo torneo: si stabilì la discesa di quattro squadre per girone, ma i due raggruppamenti settentrionali avrebbero dovuto perderne una quinta ciascuno. Dalla relegazione, così come fu fatto per la  in Serie A, fu però risparmiata la , sia per i problemi che le città di confine non erano ancora riuscite a risolvere al termine della guerra, sia per il timore che le società giuliane potessero iscriversi per protesta al campionato jugoslavo di calcio: proprio nell'autunno del 1947, in effetti, fu fondata appena oltreconfine la squadra del Gorizia (Gorica) avente i medesimi colori sociali della controparte italiana. Il posto lasciato libero dai triestini soddisfò a cascata le esigenze di spazio per i goriziani, senza bisogno di intaccare l'ultima casella libera fu poi messa a disposizione di una squadra dell'Alta Italia dal Consiglio federale: fu così che l', battendo la  in una gara secca, poté recuperare immediatamente sul campo la categoria perduta nella stagione regolare.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1947-1948.
      Retrocesso in Serie C 1947-1948.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito, mentre i regolamenti dei campionati redatti dalla F.I.G.C. per questa e per le successive stagioni prevedevano che, trovandosi necessità di attribuire qualsiasi titolo sportivo di promozione o retrocessione, si procedesse a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

Note:
Vogherese salva dopo spareggio con la ex aequo Biellese.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1947-1948.
      Retrocesso in Serie C 1947-1948.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito, mentre i regolamenti dei campionati redatti dalla F.I.G.C. per questa e per le successive stagioni prevedevano che, trovandosi necessità di attribuire qualsiasi titolo sportivo di promozione o retrocessione, si procedesse a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

Note:
Pisa salvo dopo spareggio con la ex aequo Anconitana.
Anconitana riammessa dopo aver vinto una qualificazione a turno secco con la Biellese, altra squadra dell'Alta Italia giunta in una posizione equivalente.
La Pro Gorizia è poi stata riammessa a far parte della Lega Calcio come squadra della Venezia Giulia occupata dagli Alleati.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1947-1948.
      Retrocesso in Serie C 1947-1948.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito, mentre i regolamenti dei campionati redatti dalla F.I.G.C. per questa e per le successive stagioni prevedevano che, trovandosi necessità di attribuire qualsiasi titolo sportivo di promozione o retrocessione, si procedesse a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Qualificazione per l'Alta Italia 
Ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio Federale, la gara fece parte della stagione 1946-1947, venendo disputata con gli organici di quest'ultima.

Note

Bibliografia 

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
1946